Alibert ist der Familienname folgender Personen: 

 Bertrand Alibert (1775–1808), französischer Ingenieur 
 Éric Alibert (* 1958), französischer Tier- und Landschaftsmaler und Illustrator
 François-Paul Alibert (1873–1953), französischer Schriftsteller
 Gaston Alibert (1878–1917), französischer Fechter
 Jean-Louis Alibert (1768–1837), französischer Mediziner und Dermatologe
 Jean-Pierre Alibert (auch: Ivan Petrowitsch Alberti; 1820–1905), französischer Kaufmann, Pelzhändler und Mineraloge
 Louis Alibert (1884–1959), okzitanischer Linguist
 Marguerite Alibert (1890–1971), französische Prostituierte und Gesellschaftsdame
 Pierre Alibert (1892–??), französischer Ruderer
 Raphaël Alibert (1887–1963), französischer Politiker

Siehe auch: 

 Allibert